Materie, in de natuurkunde datgene waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd
 Stof (deeltjes), kleine deeltjes (meest dode) materie 
 Stof (scheikunde), materie bestaande uit één chemische verbinding
 Textiel, materiaal dat bestaat uit filamenten of vezels
 Leerstof, een afgebakende hoeveelheid kennis die men moet verwerven in een curriculum